Reach for the Stars – singolo di Shirley Bassey del 1961
 Reach for the Stars – singolo di will.i.am del 2012
 Reach for the Stars – videogioco per computer del 1983
 Reach for the Stars – programma televisivo statunitense del 1967